La Coppa del Re 1996 è stata la 60ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1995-1996

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1996
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Murcia